Ел Паломар има више значења:

 Ел Паломар (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Паломар (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Паломар (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Паломар (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Паломар (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паломар (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паломар (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паломар (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паломар (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паломар (Тапилула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паломар (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Паломар (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Паломар (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Паломар (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Паломар (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Паломар (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Паломар (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Паломар (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Паломар (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Паломар (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Паломар (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Паломар (Сан Хуан Хукила Миксес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Паломар (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Паломар (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Паломар (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Паломар (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Паломар (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Паломар (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Паломар (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Паломар (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Паломар, Кањада (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Паломар (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Паломар (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Паломар (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Паломар (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Паломар (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Паломар (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Паломар (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Паломар (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Паломар (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику